

Топоніми 
 Нагоя — місто
 Нагоя — стара назва міста Карацу, Наґасакі
 Кіта-Наґоя — місто

Персоналії 
 Наґоя — японське прізвище.

Інше 
 Замок Нагоя